Графтон ()  — це і прізвище, й ім'я, що може входити до назви титулу.

Особи з таким прізвищем 
  — британський письменник, продюсер і театральний агент.
  — американський письменник детективного жанру, батько письменниці Сью Графтон.
 Річард Ґрафтон  (1511—1572) — британський друкар і літописець.
 Сью Графтон (1940—2017) — американська письменниця детективного жанру.

Особи з таким ім'ям 
 Ґрафтон Еліот Сміт (1871—1937) — англо-австралійський анатом та історик.

Титул 
 Герцог Графтон — англійський дворянський титул, створений 1675 року.

Див. також 
 Графтон